Па́вел Па́влович Кре́тов (род. 7 декабря 1958) — советский и российский военно-морской лётчик, Герой Российской Федерации (12.08.2000). Полковник (31.12.1996)..

Военная служба 
Родился 7 декабря 1958 года в селе Тымовское Кировского района Сахалинской области. Там же окончил среднюю школу, где увлекался авиамоделированием и греко-римской борьбой.

В Вооружённых Силах СССР с августа 1976 года. В 1980 году окончил Ейское высшее военное авиационное училище лётчиков имени В. М. Комарова. С 1980 года служил помощником командира корабля — правым лётчиком 68-го авиационного спасательного отряда ВВС ВМФ СССР. С ноября 1981 года проходил службу в 846-м гвардейском морском штурмовом авиационном полку имени маршала авиации И. И. Борзова ВВС Балтийского флота: лётчик, с ноября 1982 — старший лётчик, с ноября 1983 — командир звена; с октября 1985 — начальник радиоэлектронной борьбы — старший лётчик, с сентября 1986 — начальник штаба — заместитель командира эскадрильи (аэродром Чкаловск, Калининградская область).

В декабре 1987 года был переведён на должность начальника штаба — заместителя командира эскадрильи в отдельный корабельный истребительный авиационный полк 33-го Центра боевого применения и переучивания лётного состава авиации ВМФ СССР имени Е. Преображенского (аэродром Саки, Крымская область). С января 1990 года служил командиром эскадрильи в 1063-м Центре боевого применения корабельной авиации (аэродром Саки-4). В августе 1990 года его направили учиться в академию.

В 1993 году окончил Военно-морскую академию имени Н. Г. Кузнецова. После окончания академии переведён в ВВС Северного флота в 279-й отдельный корабельный истребительный авиационный полк (дислоцировался в Североморске-3), где стал одним из лучших лётчиков российской палубной авиации. В этом полку был сначала начальником воздушно-огневой и тактической подготовки, с апреля 1994 стал заместителем командира полка по лётной подготовке, а в декабре 1996 года назначен командиром 279-го отдельного корабельного истребительного полка морской авиации. С декабря 1997 года служил заместителем командира 57-й смешанной корабельной авиационной дивизии ВВС Северного флота. С января 1999 года — старший инспектор-лётчик — заместитель начальника отдела боевой подготовки управления ВВС Северного флота. Первым из строевых лётчиков России совершил ночную посадку на палубу тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» с последующим взлётом. Всего выполнил 170 посадок на палубу «Кузнецова».

За время службы освоил 10 типов самолётов и имеет налёт свыше 2500 часов; один из пионеров освоения боевого применения палубного истребителя четвёртого поколения Су-33, на котором первым в России выполнил дозаправку топливом в воздухе, фигуры высшего пилотажа «кобра» и «Колокол». 

В одном из учебных полётов 11 мая 2000 года в районе Североморска при выполнении Павлом Кретовым каскада фигур высшего пилотажа у самолёта Су-33 произошёл отказ двигателя. После безуспешных попыток восстановить управление он катапультировался с высоты 2000 метров из самолёта, находящегося в перевёрнутом положении. Остался жив чудом — парашют раскрылся на высоте менее 200 метров. Расследование инцидента подтвердило безукоризненные действия лётчика.

За мужество и геройство, проявленные при испытании и принятии на вооружение новой авиационной техники указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2000 года полковнику Кретову Павлу Павловичу присвоено звание Героя Российской Федерации.

С 2003 года служил в должности заместителя начальника ВВС и ПВО флота — начальника отдела боевой подготовки управления ВВС и ПВО Балтийского флота. Окончил Северо-Западную академию государственной службы (2003). С марта 2009 года полковник П. П. Кретов — в отставке.

Биография после военной службы 
Живёт в Калининграде. С апреля 2009 года работал руководителем группы организации охраны труда и промышленной безопасности калининградского филиала ООО «Газпром-флот». Одновременно продолжает активно трудиться в авиационной области, будучи ещё с 2004 года одним из руководителей авиационно-технического спортивного клуба «Гвардейский» в Калининградской области, продолжает летать на спортивных самолётах. Активно участвует в общественной деятельности: член Общественной палаты Калининградской области (с 2014 по 2016 г.), председатель регионального отделения Ассоциации Героев России. Избран депутатом Калининградской областной думы IV созыва (в сентябре 2016), в которой является первым заместителем председателя Думы и членом комитета по социальной политике.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации № 689 (12.08.2000) 
 Орден «За военные заслуги» (20.07.1997)
 Медали России и СССР.

Примечания

Литература 
 
 Йолтуховский В. М., Колесников Ю. Н., Щербина Г. Ф. Морские соколы России: Биографический справочник. — СПб., 2016. — 472 с. — (Серия «Личности Военно-Морского Флота»). ISBN 978-5-4386-1046-5.
 Сорокажердьев В. В. Они служили в Заполярье: Герои Советского Союза, Герои России 1949—2008. — Мурманск: Типография «Бенефис-О», 2009. — С. 66. — ISBN 978-5-9900752-3-8.

Ссылки 
 
 Кретов Павел Павлович на сайте www.flot.com
 Страница депутата П. П. Кретова на официальном сайте Калининградской областной Думы.

Лётчики морской авиации СССР
Лётчики морской авиации России
Выпускники Ейского высшего военного авиационного училища лётчиков
Выпускники Военно-морской академии имени Н. Г. Кузнецова
Полковники (Российская Федерация)
Депутаты Калининградской областной думы
Выпускники Северо-Западного института управления